{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = New Zealand Women's Curling Championship 2015
|год                = 2015
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 2—5 июля 2015
|посещаемость       = 
|победитель         = Chelsea Farley
|победители         = 
|титул              = 1
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Chelsea Farley
|третий             = Thivya Jeyaranjan
|второй             = Tessa Farley
|первый             = Элеанор Адвьенто
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Liz Matthews
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Wendy Becker
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2015 проводился со 2 по 5 июля 2015 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда скипа Chelsea Farley (Chelsea Farley стала чемпионом среди женщин в 1-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Liz Matthews. Бронзовые медали завоевала команда скипа Wendy Becker.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2015.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Две лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют в финале.

Все матчи играются в 8 эндов.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в финал плей-офф
 Команды Liz Matthews и Wendy Becker ранжированы на 2-е и 3-е места по результату DSC; сами значения DSC в источнике не приведены

Плей-офф 

Финал. 5 июля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Новой Зеландии в 2015 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2015 года